IndyCar Series 2022, oficjalnie 2022 NTT IndyCar Series – dwudziesty siódmy sezon amerykańskiej serii IndyCar.

Rozpoczęcie sezonu planowane jest na 27 lutego, natomiast zakończenie 11 września. W trakcie sezonu będzie rozegrany po raz sto szósty wyścig Indianapolis 500.

Will Power zdobył swoje drugie mistrzostwo IndyCar, natomiast Christian Lundgaard zdobył nagrodę nowicjusza roku.

Kierowcy i zespoły 
Następujące zespoły i kierowcy zostali zgłoszeni, aby rywalizować w sezonie 2022 IndyCar Series. Wszystkie zespoły używają identycznego podwozia Dallara IR18 z uniwersalnym zestawem aerodynamicznym i oponami Firestone. Będzie to ostatni sezon, w którym wykorzystywane będą silniki turbodoładowane V6 o pojemności 2,2 litra, które zostaną zastąpione w 2023 roku przez silniki turbodoładowane V6 o pojemności 2,4 litra z systemem hybrydowym.

 – debiutant

Kalendarz 
Kalendarz został opublikowany 19 września 2021 roku.

Wyniki

Klasyfikacja punktowa 
Punktacja:

Punktacja w wyścigu Indianapolis 500:

Punktacja w kwalifikacjach do Indianapolis 500:

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

IndyCar Series
2022 w Stanach Zjednoczonych